Классная квалификация лётного состава военной авиации — система квалификации лётного состава в военной (государственной) авиации Вооружённых Сил Союза и России, являющаяся показателем, характеризующим его профессиональный уровень подготовки, в соответствии с уровнем знаний и практических навыков, умением выполнять определённый объём функциональных обязанностей в заданные нормативы времени и с высоким качеством.

Военные лётчики международных военных формирований также имеют ранги полёта которые обозначают время полёта за всё время службы.

Уровни квалификации 
Классная квалификация лётного состава военной авиации (государственная авиация, в нынешнем трактовании документов, регламентирующих лётную работу), в порядке возрастания:
 Военный лётчик 3-го класса;
 Военный лётчик 2-го класса;
 Военный лётчик 1-го класса;
 Военный лётчик-снайпер.

Военный лётчик 3-го класса — лётчик, имеющий установленный нормами определённый налёт на всех типах самолетов (вертолетов) и подготовленный к ведению боевых действий по основному предназначению рода авиации днём в простых метеорологических условиях. Классная квалификация присваивается приказом Командующего Воздушной Армии (ВВС округа).

Военный лётчик 2-го класса — лётчик, имеющий установленный нормами определённый налёт на всех типах самолётов (вертолётов) и подготовленный к ведению боевых действий по основному предназначению рода авиации днём в сложных метеорологических условиях и ночью в простых метеорологических условиях в объёме курса боевой подготовки. Классная квалификация присваивается приказом Главнокомандующего Военно-Воздушными силами.

Военный лётчик 1-го класса — лётчик, имеющий установленный нормами определённый налёт на всех типах самолётов (вертолётов) и подготовленный к ведению боевых действий по основному предназначению рода авиации днём и ночью в сложных метеорологических условиях при минимуме погоды в полном объёме курса боевой подготовки. Классная квалификация присваивается приказом Министра обороны. 

Военный лётчик-снайпер — военный лётчик 1-го класса, имеющий повышенный налёт на всех типах самолётов (вертолётов) и выполнивший определённое количество полетов на боевое применение подряд с оценкой «отлично». Классная квалификация присваивается приказом Министра обороны.

Для военных лётчиков-инструкторов установлена классная квалификация: Военный лётчик-инструктор 3-го класса, Военный лётчик-инструктор 2-го класса, Военный лётчик-инструктор 1-го класса.

История возникновения классной квалификации в авиации

1936 год 
История возникновения знаков классной квалификации начинается именно с Приказа НКО СССР, которым было введено «Положение о классных разведчиках-наблюдателях в коннице РККА». Первый знак классной квалификации был размером 22 на 21 мм и представлял собой крепящийся на петлицы знак в виде бинокля и перекрещенных шашки и циркуля. Первым право ношения металлического знака разведчика-наблюдателя конницы 1-го класса было присвоено начальнику Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава конницы РККА комдиву В. И. Микулину

1949 год 
Приказом Министра Вооруженных сил СССР от 24 февраля 1949 года утверждены нагрудные знаки лётчика, штурмана и специалиста ИАС, не имеющих классной квалификации. В таком виде знаки просуществовали до 1960 года.

1950 год 
Совет Министров СССР по ходатайству Главнокомандующего ВВС СССР генерал-полковника авиации П. Ф. Жигарева принял постановление о классной квалификации лётного состава и о льготах и наградах за полёты в сложных условиях, которое было введено в действие приказом Военного Министра СССР № 085 от 08 мая 1950 г. Постановлением предусматривались три степени классности — от третьей (низшей) до первой (высшей), которые определялись уровнем знаний и практических навыков, умением выполнять определённый объём функциональных обязанностей в заданные нормативы времени и с высоким качеством. Утверждённые Постановлением знаки классной квалификации просуществовали до 1959 г.

В числе первых сдавших экзамены на 1-й класс Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации В. Г. Грачёв и командующий истребительной авиацией ПВО Герой Советского Союза генерал-полковник авиации Е. Я. Савицкий (впоследствии Маршал авиации). Удостоверение «Военного летчика первого класса» за № 1 получил Е. Я. Савицкий.

1959 год 
Приказ Министра обороны СССР от 01 июля 1959 года утвердил новые образцы знаков «Лётчик 1 и 2 класса». Знак «Лётчик 3 класса» остался прежним.

1961 год 
Приказ Министра обороны СССР № 0085 от 10 августа 1961 года ввёл в действие Положение о классной квалификации для всего командного состава Вооружённых Сил СССР, а к нему и знака классной квалификации единого образца. Приказ упразднил все предшествовавшие знаки классной квалификации, за исключением знаков классных специалистов сержантского и рядового состава. Устанавливалось четыре степени классных специалистов для офицеров, генералов и адмиралов всех родов войск: специалист-мастер, специалист 1-го, 2-го и 3-го класса. Выдача производилась за отдельную плату.
Нововведение среди лётного состава вызвало резкое неприятие. Под любым предлогом лётный состав оставлял на форменной одежде знаки классной квалификации образца 1950 (1959) года.

1966 год 
Уставлены новые нагрудные знаки классной квалификации лётного состава ВС СССР, внесены изменения в приказ от 10.08.61 г. в части установления новых нагрудных знаков. За основу были взяты знаки образца 1950 года. Выдавались также за плату.

1971 год 

В сентябре 1971 году по представлению первого заместителя командующего авиацией Московского военного округа трижды Героя Советского Союза генерал-полковника авиации И. Н. Кожедуба было утверждено Постановление Правительства СССР о создании высшей категории классности «Лётчик-снайпер». Данная категория присуждалась Военным летчикам 1-го класса — воздушным асам, которые в совершенстве владеют тактикой боя, имеют отличные навыки техники пилотирования и самолетовождения, знают авиационную технику, сдали квалификационные экзамены (теоретические и практические). К представлению на квалификацию «Лётчик-снайпер» допускались лётчики 1-го класса, которые:
 имеют налет не менее 1500 часов;
 подтвердили ежегодно в течение трех последних лет свою квалификацию «Военного лётчика 1-го класса»;
 имеют средний балл за боевое применение за последний год не ниже 4,96;
 имеют отличные знания по итогам сдачи теоретических дисциплин;
 не имеют ни одной поломки, аварии, повреждений авиационной техники за последний год.
Присвоение классной квалификации «Лётчик-снайпер» давало право на повышение звания на одну ступень, но не выше звания полковника, а также на надбавку к окладу в установленном размере.

1972 год 
Приказом Министра Обороны 04 апреля 1972 года утверждён нагрудный знак «Лётчик-снайпер».

1976 год 
Начало выпуска нагрудных знаков «Лётчик-снайпер». Был изменён рисунок знака.

1980 год 
30 июня 1980 года для лётчиков без класса были установлены нагрудные знаки военного лётчика без класса. Знаки вручались выпускникам Высших военных авиационных училищ лётчиков.

1995 год (Россия) 
После распада СССР были разработаны новые нагрудные знаки образца 1995 года.

Требования по налёту 
 Военный лётчик 3-го класса — не менее 300 часов налёта на всех типах самолетов (вертолётов)
 Военный лётчик 2-го класса — не менее 400 часов налёта на всех типах самолетов (вертолётов)
 Военный лётчик 1-го класса — не менее 500 часов налёта на всех типах самолетов (вертолётов)
 Военный лётчик-снайпер — не менее 1500 часов налёта на всех типах самолетов (вертолётов)

Установленные минимумы погоды

Днём в СМУ 
Нижняя граница облаков — 600 м, видимость — 6 км
Нижняя граница облаков — 500 м, видимость — 5 км
Нижняя граница облаков — 400 м, видимость — 4 км
Нижняя граница облаков — 300 м, видимость — 3 км
Нижняя граница облаков — 200 м, видимость — 2 км
Нижняя граница облаков — 150 м, видимость — 1,5 км
Нижняя граница облаков — 100 м, видимость — 1,0 км
Нижняя граница облаков — 080 м, видимость — 0,8 км
Нижняя граница облаков — 060 м, видимость — 0,6 км

Ночью в СМУ 
Нижняя граница облаков — 600 м, видимость — 6,0 км
Нижняя граница облаков — 500 м, видимость — 5,0 км
Нижняя граница облаков — 400 м, видимость — 4,0 км
Нижняя граница облаков — 350 м, видимость — 3,5 км
Нижняя граница облаков — 300 м, видимость — 3,0 км
Нижняя граница облаков — 250 м, видимость — 2,5 км
Нижняя граница облаков — 200 м, видимость — 2,0 км
Нижняя граница облаков — 150 м, видимость — 1,5 км
Нижняя граница облаков — 100 м, видимость — 1,0 км
Нижняя граница облаков — 080 м, видимость — 0,8 км

Изменения в классификации лётного состава 
С 2000 года в России принята уточненная классификация лётного состава государственной авиации в соответствии с Положением об определении квалификации лётного состава государственной авиации.
 лётчик (штурман) третьего класса;
 лётчик (штурман) второго класса;
 лётчик (штурман) первого класса;
 лётчик (штурман)-снайпер.
Для инструкторского лётного состава центров подготовки лётного состава (училищ):
 лётчик (штурман)-инструктор третьего класса;
 лётчик (штурман)-инструктор второго класса;
 лётчик (штурман)-инструктор первого класса.
Для лётно-подъемного состава:
 бортовой специалист третьего класса;
 бортовой специалист второго класса;
 бортовой специалист первого класса;
 бортовой специалист-мастер.
При присвоении квалификационных категорий лётному составу выдаются квалификационные свидетельства (вносятся изменения в квалификационные свидетельства) и нагрудные знаки классности установленного образца.

Примечания

Литература 
 Положение о классификации лётного состава частей Военно-воздушных Сил СССР.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 365 г. Москва «О внесении изменений в Положение об определении квалификации лётного состава государственной авиации»
 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 1994 г. N 103 «Об утверждении Положения о квалификации лётного состава военной авиации»
 Приказ НКО СССР № 26 от 20 февраля 1936 г.
 Приказ НКО СССР № 135 от 04 июля 1936 г.
 Приказ Военного Министра СССР № 085 от 08 мая 1950 г.
 Приказ Министра обороны СССР № 0116 от 01 июля 1959 г.
 Приказ Министра обороны СССР № 0085 от 10 августа 1961 г.
 Приказ Министра Обороны СССР № 62 от 25 марта 1966 г.
 Приказ Министра Обороны СССР № 039 от 04 апреля 1972 г.
 Приказ Министра Обороны СССР № 0232 от 26 декабря 1975 г.
 Приказ Министра Обороны СССР № 0130 от 30 июня 1980 г.

Ссылки 
 С. Сорокин. Об истории классности в авиации СССР и России 
 Авторские коллекция и нагрудные знаки 

Военная авиация
Авиационные термины
Нагрудные знаки СССР
Военные системы обозначения